Mastklimmen (radioprogramma), een Nederlandse radioquiz uit de jaren 50.
Mastklimmen (sport), een sport die vaak op feestdagen buiten wordt beoefend.